Cardo de burro (o cardo borriquero), en esta enciclopedia, puede referirse al nombre vulgar de cualquiera de las siguientes plantas:

 Carduus crispus.
 Cynara humilis.
 Galactites elegans.
 Onopordum acanthium.
 Silybum marianum.